San Isidro peut désigner :

San Isidro, partido de la province de Buenos Aires ;
 San Isidro, ville chef-lieu du partido de San Isidro ;
 San Isidro, localité de la province de Catamarca ;
 San Isidro, localité de la province de Formosa ;
 San Isidro, localité de la province de San Luis ;
 San Isidro, localité de la province de Santiago del Estero ;
 San Isidro, localité de la province de Salta ;

San Isidro, localité de la province d'Heredia, elle est la capitale du canton de San Isidro ;
 San Isidro del General, localité du canton de Pérez Zeledón, dans la province de San José ;
 San Isidro, localité du canton de Vásquez de Coronado, dans la province de San José ;
 San Isidro, localité de la province de Cartago].

San Isidro, localité située dans la province d'Alicante ;
La Feria de San Isidro, principale feria de Madrid

San Isidro, localité de l'État du Texas ;

San Isidro, municipalité située dans le département de Choluteca ;
 San Isidro, municipalité située dans le département d'Intibucá ;

San Isidro, localité située dans l'État de Basse-Californie ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Basse-Californie du Sud ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Campeche ;
 San Isidro, localité située dans l'État du Chiapas ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Chihuahua ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Coahuila ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Durango ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Guanajuato ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Michoacán ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Nuevo León ;
 San Isidro, localité située dans l'État d'Oaxaca ;
 San Isidro, localité située dans l'État de San Luis Potosí ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Sonora ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Tabasco ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Tamaulipas ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Veracruz ;
 San Isidro, localité située dans l'État du Yucatán ;
 San Isidro, localité située dans l'État de Zacatecas ;

San Isidro, municipalité située dans le département de Matagalpa ;

San Isidro, corregimiento situé dans le district de Bugaba, province de Chiriquí.

San Isidro, district situé dans la province de Lima ;

Philippines 
 San Isidro, municipalité située dans la province d'Abra ;
 San Isidro, municipalité située dans la province de Bohol ;
 San Isidro, municipalité située dans la province de Davao du Nord ;
 San Isidro, municipalité située dans la province du Davao oriental ;
 San Isidro, municipalité située dans la province d'Isabela ;
 San Isidro, municipalité située dans la province de Leyte ;
 San Isidro, municipalité située dans la province du Samar du Nord ;
 San Isidro, municipalité située dans la province de Nueva Ecija ;
 San Isidro, municipalité située dans la province du Surigao del Norte,

San Isidro, localité du département de Cabañas
 San Isidro, localité du département de Morazán.

San Isidro, l'une des trois divisions territoriales et l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Sifontes dans l'État de Bolívar
 San Isidro, l'une des dix-huit paroisses civiles de la municipalité de Maracaibo dans l'État de Zulia ;
 San Isidro Labrador : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Turén dans l'État de Portuguesa.

Voir aussi 
 , toponymes de langue espagnole.
 , toponymes de langue française.
 , toponymes de langue portugaise.
 , section sur les saints chrétiens de ce nom.
 , toponymes de langue espagnole, situés aux États-Unis.